„Пежо 3008“ („Peugeot 3008“) е модел компактни SUV автомобили (сегмент J) на френската компания „Пежо“, произвеждани от 2008 година.

Той е базиран на платформата на „Пежо 308“ и представлява кросоувър между многофункционален автомобил и SUV, като първоначално се произвежда успоредно с разработените от „Мицубиши“ класически SUV модели „Пежо 4007“ и „Пежо 4008“. Второто поколение на „Пежо 3008“ става европейски „Автомобил на годината“ за 2017 година и е основа за моделите „Опел Грандленд X“ и „Ситроен C5 Еъркрос“.

Бележки 

3008
Автомобили с повишена проходимост